Кейт Босуърт () е американска актриса.

Филмография

Външни препратки 
 

Родени в Лос Анджелис
Американски актриси
Модели от САЩ
Деца актьори
Будисти